Václav Šára ist der Name folgender Personen:

* Václav Šára (General) (1893–1941), tschechoslowakischer Widerstandskämpfer und General
 Václav Šára (Künstler) (1893–1951), tschechischer Bildhauer, Maler und Grafiker